О́лли-Пе́кка Те́нниля (; 1980, Куопио, Финляндия) — финский поэт, награждённый в 2013 году литературной премией Рунеберга.

Биография 
Родился в 1980 году в Куопио, в Финляндии.

Более десяти лет изучал философию и литературу в университете Ювяскюля.

5 февраля 2013 года за сборник «Yksinkeltainen on kaksinkeltaista» в день Рунеберга был удостоен престижной литературной награды Финляндии — премии Рунеберга.

В настоящее время проживает в Ювяскюля. Первый сборник стихов «Ololo» был опубликован в 2008 году. Тенниля считается мастером игры с языковыми ошибками.

Увлекается пчеловодством, старинными методами печати, велосипедом.

Библиография 
 Ololo. 2008. 76 s. ISBN 978-952-215-029-5
 Yksinkeltainen on kaksinkeltaista. 2012. ISBN 978-952-5954-25-8

Примечания 

Лауреаты премии Рунеберга